Lívia Drusa (en llatí Livia Drusa), va ser filla de Marc Livi Emilià Drus (cònsol el 112 aC) i germana de Marc Livi Drus, tribú de la plebs assassinat el 91 aC.

Es va casar amb Quint Servili Cepió el jove i va ser la mare de Servília, al seu torn mare de Marc Juni Brut tiranicida, assassí de Juli Cèsar.
Es divorcià del seu primer marit, i després es va casar en segones noces amb Marc Porci Cató Salonià el jove i va ser la mare de Cató d'Útica. Alguns autors suposen que Marc Porci Cató va ser el seu primer marit i Servili Cepió el segon.

Arbre familiar 
Llegenda:
(1) - primera espòs/sa
(2) - segona espòs/sa
 x - assassí del Cèsar

Referències 

Drusa, Livia
Romans del segle I aC